Johannes Diaconus ist der Name folgender Personen:

* Johannes Diaconus (6. Jahrhundert), Verfasser eines Briefes an einen Senarius (epistula ad Senarium virum illustrem)
 Johannes Diaconus (Ägypter), Chronist, koptischer Christ und Verfasser eines Lebens des Patriarchen Michael (ca. 768–770)
 Johannes Diaconus (Neapolitaner) (9./10. Jahrhundert), Chronist, Verfasser einer Chronik Neapels (Gesta episcoporum Neapolitanorum)
 Johannes Hymmonides (auch Johannes Diaconus) (9. Jahrhundert), römischer Geistlicher und Schriftsteller, Biograph Papst Gregors des Großen
 Johannes Diaconus (Chronist) (10./11. Jahrhundert), Chronist, Verfasser einer der ältesten Chroniken Venedigs
 Johannes Diaconus (Byzantiner) (11. Jahrhundert), byzantinischer Schriftsteller, schrieb über Heiligenverehrung
 Johannes Diaconus (Lateransbasilika) (12. Jahrhundert), römischer Geistlicher und Chronist, diente in der Lateransbasilika